Il toponimo Kasamba può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Kasamba, comune del distretto di Mpongwe
Kasamba, comune del distretto di Nchelenge